On appelle « Pain noir » le pain de seigle et le pain de sarrasin.
 Pain noir est un film catalan d’Agustí Villaronga (2011).

Voir aussi